Nach dem Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer (1875–1965) sind folgende Schulen benannt:

 Albert-Schweitzer-Schule Alsfeld (Gymnasium)
 Albert-Schweitzer-Schule (Aschersleben)
 Albert-Schweitzer-Gymnasium (Berlin-Neukölln) (Gymnasium)
 Albert-Schweitzer-Realschule (Bocholt)
 Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim
 Albert-Schweitzer-Gymnasium (Dillingen/Saar)
 Albert-Schweitzer-Gymnasium (Eisenhüttenstadt)
 Albert-Schweitzer-Gymnasium (Erfurt)
 Albert-Schweitzer-Gymnasium (Erlangen)
 Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach
 Albert-Schweitzer-Schule (Gifhorn)
 Albert-Schweitzer-Gymnasium (Hamburg)
 Albert-Schweitzer-Schule (Hamburg) (Gesamtschule besonderer pädagogischer Prägung)
 Albert-Schweitzer-Oberschule (Hennigsdorf)
 Albert-Schweitzer-Schule (Hofgeismar) (Oberstufengymnasium)
 Albert-Schweitzer-Gymnasium (Hürth)
 Albert-Schweitzer-Gymnasium (Kaiserslautern)
 Albert-Schweitzer-Schule (Kassel) (Gymnasium)
 Albert-Schweitzer-Schule (Krefeld) (Realschule)
 Albert-Schweitzer-Gymnasium Laichingen
 Albert-Schweitzer-Schule (Leipzig) (Grund- und Mittelschule)
 Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg
 Albert-Schweitzer-Gymnasium Limbach-Oberfrohna
 Albert-Schweitzer-Schule (Mainz-Kostheim) (Förderschule)
 Albert-Schweitzer-Gymnasium Neckarsulm
 Albert-Schweitzer-Schule (Nienburg) (Gymnasium)
 Albert-Schweitzer-Schule (Offenbach am Main) (Gymnasium)
 Albert-Schweitzer-Gymnasium (Plettenberg)
 Albert-Schweitzer-Realschule (Regensburg)
 Albert-Schweitzer-Gymnasium (Ruhla)
 Albert-Schweitzer-Schule (Sinsheim) (Gesamtschule mit hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogischer Prägung)
 Albert-Schweitzer-Schule (Sonthofen) (Förderschule)

 Albert-Schweitzer-Schule Wedel (Grundschule)
 Albert-Schweitzer-Schule (Weiden in der Oberpfalz) (Grundschule)
 Albert-Schweitzer-Gymnasium (Wolfsburg)
 Albert-Schweitzer-Schule (Würselen) (Förderschule bis 2014/2015)

Schweitzer